Дум — народний поет і музика в Афганістані 
 Дум-метал — жанр важкого металу
 Doom — ПК гра